Фелисьен Марсо (настоящие имя и фамилия — Луи Карет) (16 сентября 1913, Кортенберг, Бельгия — 7 марта 2012, Париж) — французский писатель, драматург, сценарист, эссеист, публицист бельгийского происхождения. Член Французской академии (кресло 21 (1975—2012). В 1974 году Гуджи создал шпагу академика для Фелисьена Марсо.

Лауреат Гонкуровской премии за 1969 год.

Биография 
Окончил колледж в Лёвене, затем там же университет.

С 1936 по 1937 год работал на радиостанции Radio Diffusion Belge компании RTBF, затем до 1942 года во время оккупации Бельгии войсками вермахта был директором отдела новостей. В своих репортажах сообщал о бомбардировках союзниками районов бельгийской столицы, выражал сочувствие к жертвам. Вынужден был уйти в отставку. Позже занялся литературным творчеством.

Жил в Италии, работал библиотекарем Ватиканской апостольской библиотеки. Находясь в Италии, был заочно приговорён в 1946 году к 15-ти годам принудительных работ и лишён бельгийского гражданства.

Позже отправился во Францию. Генерал де Голль предоставил ему французское гражданство.

Сотрудничал с журналами Arts и La Parisienne. Стал пользоваться псевдонимом Фелисьен Марсо (Félicien Marceau).

В начале 1950-х гг. обратился к драматургии. Был близок к французскому литературному движению — гусарды (Hussards), противников экзистенциализма.

Наиболее известная пьеса Ф. Марсо «Яйцо» (1956, театр «Ателье») раскрывает причины успеха ничтожного чиновника-обывателя в современном буржуазном обществе и содержит элементы социальной сатиры, но в ней утверждается циничное отношение к жизни. В ещё большей степени проникнута цинизмом пьеса «Душегуб» (1960, театр «Ренессанс») о «забавах» императора Нерона.

Герои пьес Ф. Марсо — ловкие карьеристы, бессовестные дельцы и одновременно — злобные ничтожества, мстительные авантюристы.

Своей драматургией Ф. Марсо возрождал интерес к патологическим, низменным свойствам людей, характерным для декадентского искусства.

Избранные произведения

Бельгийский период 
 «Cadavre exquis» (роман, 1942)
 «Le Péché de Complication» (роман, 1942)
 «Naissance de Minerve» (эссе, 1943)
 «Les Pacifiques» (роман, 1943)

Французский период 
 «Chasseneuil» (1948)
 «Capri petite île» (1951)
 «Chair et cuir» (1951)
 «L’Homme du roi» (1952)
 «Bergère légère» (1953)
 «Les Élans du cœur» (1953)
 «Creezy» (1969)
 «Le Corps de mon ennemi» (1975)

Пьесы 
 «Катерина» (1954, театр «Ателье»)
 «Хорош суп» (1958, театр «Жимназ»)
 «Смерть Нерона» (1960, театр Théâtre II)
 «Булыжники» (1962, театр «Ателье»)

Сценарии 
 «Три вора» (1954)
 «Француженка и любовь» (1960)
 «Семь смертных грехов» (1962)
 «Три девушки в Париже» (1963)
 «Хороший суп» (1964)
 «Provinces» (ТВ, 1968)
 «Яйцо» (1972)
 «Раса господ» (1974)
 «Труп моего врага» (1976)
 «Моцарт» (мини-сериал, 1982)

Награды 
 Командор Ордена Почётного легиона
 Командор Ордена Искусств и литературы
 Офицер Ордена «За заслуги»
 Prix Pellman (1954)
 Prix de soutien à la création littéraire de la Fondation Del Duca (1955)
 Премия Интералье (1955)
 Гонкуровская премия (1969)
 Prix Prince-Pierre-de-Monaco (1974)
 Большая премия Жана Жионо (1993)

Похоронен на Старом кладбище Нейи-сюр-Сен в О-де-Сен.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964
 Бояджиев Г., Театральный Париж сегодня, М., 1960.

Ссылки 
 Félicien Marceau
 

Члены Французской академии
Лауреаты премии «Интералье»
Лауреаты Гонкуровской премии
Франкоязычные писатели Бельгии
Литераторы, известные под псевдонимами